Le Al Faisaly Sport Club (en ), plus couramment abrégé en Al Faisaly, est un club jordanien de football fondé en 1932 et basé à Amman, la capitale du pays.

Histoire

Palmarès

Joueurs emblématiques

Lien externe 
  Site officiel du club

Club de football à Amman
Club de football fondé en 1932